Armfield ist der Familienname folgender Personen:

 Billy Armfield (1903–1985), englischer Fußballspieler 
 Jimmy Armfield (1935–2018), englischer Fußballspieler und -trainer
 Maxwell Armfield (1881–1972), englischer Maler, Illustrator und Schriftsteller
 Robert Franklin Armfield (1829–1898), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Armfield-Syndrom